Izraiłówka (ukr. Грабарівка, Ізраїлівка, ros. Грабаровка) – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie mohylowskim, nad rzeką Serebryją. We wsi znajduje się przystanek kolejowy Izraiłówka na linii Żmerynka – Mohylów Podolski.

W czasach Rzeczypospolitej wieś leżała w województwie podolskim. Odpadła od Polski w wyniku II rozbioru.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Izraiłówka na mapie WIG

Wsie w rejonie mohylowskim